Victor Hugo, een Franse schrijver
 Victor Hugo (metrostation), een metrostation in Parijs
 Ampère - Victor Hugo, een metrostation in Lyon
 Cours Victor Hugo, een belangrijke straat in Bordeaux
 Victor Hugo (golfer), Zuid-Afrikaans golfer